Apaydın est un nom turc qui peut renvoyer à :
 Ahmet Hamdi Apaydın (1862-1936), homme politique turc ;
 Haşim Apaydın (1876-1940), homme politique turc ;
 Münire Apaydın (1979), actrice turque
 Serdar Apaydın (1966), basketteur et entraîneur turc ;
 Talip Apaydın (1926-2014), écrivain turc ;
 Zekai Apaydın (1877-1947), homme politique turc ;

Homonymie de patronyme